Seu ist Namensbestandteil von:
dem Künstlernamen des brasilianischen Musikers und Schauspielers Seu Jorge
dem Künstlernamen des brasilianischen Musikers Seu Zézinho, Vater von Caetano Veloso
La Seu, der Kathedrale der mallorquinischen Hafenstadt Palma
La Seu d’Urgell, einer Stadt im Norden Spaniens

SEU ist die Abkürzung von
Schuleingangsuntersuchung
Single Event Upset, ein Fehler, der in Halbleitern auftreten kann
Subjective Expected Utility, die Theorie des subjektiv erwarteten Nutzens, s. Nutzenfunktion (Mikroökonomie)
Sindicato Universitario Español, eine faschistische Studentenorganisation, s. Falange
Softwareentwicklungsumgebung
Shoot ’em up

SE-U steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

SEU